Вулиця Генерала Гандзюка (Багринівці)
 Вулиця Генерала Гандзюка (Вінниця)
 Вулиця Генерала Гандзюка (Київ)